WTA Тур 2013 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2013 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Стамбуле, Турция);
 32 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Финал мирового тура в Софии, Болгария);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2013 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2013 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Стамбуле.  Серебристым — запасные на турнире в Стамбуле. 

* — Все обязательные турниры в рейтинге учитываются как сыгранные.* — В скобках указано фактическое количество сыгранных турниров (неофициальные данные).* — Мария Шарапова и Марион Бартоли завершили сезон после турнира в Цинциннати.

Первые ракетки 2013 года

Дебютные титулы 
  Елена Веснина — Хобарт
  Марина Эракович — Мемфис
  Моника Никулеску — Флорианополис
  Каролина Плишкова — Куала-Лумпур
  Симона Халеп — Нюрнберг
  Ивонн Мойсбургер — Бадгастайн
  Чжан Шуай — Гуанчжоу

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Стамбуле.

Первые ракетки 2013 года

Дебютные титулы 
  Гарбинье Мугуруса — Хобарт
  Мария Тереса Торро Флор — Хобарт
  Кейси Деллакква — Паттайя
  Мэнди Минелла — Богота
  Лара Арруабаррена — Катовице
  Мона Бартель — Штутгарт
  Эшли Барти — Бирмингем
  Катажина Питер — Палермо
  Сандра Клеменшиц — Бадгастайн
  Андрея Клепач — Бадгастайн
  Чжань Цзиньвэй — Сеул
  Сюй Ифань — Сеул
  Каролина Плишкова — Линц
  Кристина Плишкова — Линц
  Штефани Фогт — Люксембург
  Янина Викмайер — Люксембург

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Дебютные титулы 
  Ярмила Гайдошова — Мельбурн
  Луция Градецкая — Париж
  Кристина Младенович — Лондон
  Андреа Главачкова — Нью-Йорк

Призовые WTA

Закончили карьеру 
  Грета Арн
  Елена Балтача
  Марион Бартоли
  Яюк Басуки
  Северин Бельтрам
  Мэдэлина Гожня
  Энн Кеотавонг
  Летисия Костас
  Джилл Крейбас
  Зузана Кучова
  Нурия Льягостера Вивес
  Ребекка Марино
  Каталин Мароши
  Зузана Ондрашкова
  Мари-Эв Пеллетье
  Аша Ролле
  Агнеш Савай
  Анастасия Севастова
  Романа Теджакусума
  Анна Чакветадзе

Возобновили карьеру 
  Мартина Хингис

Изменения в календаре перед сезоном 2013

Выпали из календаря 
  Открытый чемпионат Барселоны
  Открытый чемпионат Дании
  Открытый чемпионат Техаса

Новые турниры 
  Открытый чемпионат Шэньчжэня
  Кубок Бразилии
  Открытый чемпионат Катовице
  Nürnberger Versicherungscup

Сменили место проведения 
  Гран-при Лаллы Мерьем (Фес → Марракеш).

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2013

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF